Justinianus is de naam van twee keizers van Byzantium

 Justinianus I 527-565
 Justinianus II Rhinotmetos 685-695 en 705-711

Andere betekenissen:
 Justinianus (monnik), een Hongaarse monnik uit de 13e eeuw
 Justinianus van Tours, bisschop van Tours na de verdrijving van Brixius (ca. 430)
 Codex Justinianus, een Oost-Romeinse bron van het Romeinse recht uit de late Oudheid, voltooid in 529
 Pest van Justinianus, een pandemie, die het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk in de jaren 541-543 na Christus trof
 Zuil van Justinianus, een erezuil in Constantinopel, opgericht door de Byzantijnse keizer Justinianus I ter herdenking van zijn overwinningen in 543-545
 Justinia justinianus, een vlindersoort